Une crépine est :
En construction et en mécanique un filtre à l’extrémité d’une canalisation. 
Elle est utilisée en grille simple notamment dans les gouttières et les toitures terrasses pour éviter que les feuilles mortes ne tombent dans les descentes d'eaux pluviales.
Elle est un bac de canalisation retenant à ses extrémités ou dans le circuit les éléments étrangers entraînés dans le flux.  
Elle est aussi utilisée dans le piézomètre qui permet de prélever l'eau des nappes souterraines.
En chauffage dans les chaudières à fioul, un dispositif métallique fonctionnant comme un clapet anti-reflux. Elle est fixée à l'extrémité du tuyau d'alimentation qui plonge dans la cuve. 
En cuisine, la crépine est la membrane qui renferme les viscères du cochon, utilisée pour enrober des morceaux de viandes.
 En industrie et commerce textile, une frange de passementerie ouvragée.
 En obstétrique, la crépine, issue de la membrane amniotique, est le voile fin qui, en de rares cas, entoure le nouveau-né. Elle est le plus souvent limitée à une coiffe.